Konkurs mężczyzn w skokach do wody z trampoliny 3 m podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio odbył się w dniach 2-3 sierpnia 2021. Do rywalizacji przystąpiło 29 sportowców. Arena zawodów było Tokyo Aquatics Centre. Mistrzem olimpijskim został Chińczyk Xie Siyi, wicemistrzem jego rodak Wang Zongyuan, a brąz zdobył Brytyjczyk Jack Laugher.

Był to XXVI olimpijski konkurs skoków do wody z trampoliny 3 m mężczyzn.

Terminarz 
godziny zostały podane w czasie japońskim (UTC+9)

System rozgrywek 
Konkurs składał się z trzech rund:
 runda eliminacyjna: wszyscy zawodnicy wykonują po 6 skoków; najlepsza 18 awansuje do półfinału
 półfinał: 18 zawodników wykonuje po 6 skoków; do finału awansuje 12 najlepszych skoczków
 finał: 12 zawodników wykonuje po 6 skoków

W każdej rundzie zawodnik miał do oddania sześć skoków, po jednym z każdej pięciu grup:
 skok w przód
 skok w tył
 delfin
 auerbach
 śruba.
Szósty skok mógł pochodzić z dowolnej grupy.

Skoki oceniał 7-osobowy panel sędziów.

Pozycja była ustalona według sumy ocen za wszystkie 6 skoków oddanych w danej rundzie. Wyniki z poprzednich rund nie były brane pod uwagę (każdą rundę zawodnicy zaczynali z zerową liczbą punktów).

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

trampolina